Макаэль () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Альмансора. Занимает площадь 44 км². Население 6120 человек (на 2010 год). Расстояние 107 км до административного центра провинции.

Города-побратимы 
  Эсплугес-де-Льобрегат, Испания
  Жарри, Франция

Население

Примечания

Ссылки 
 Web de la gente de Macael
 Foros de Macael
 CTAP
 Macael

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии